Слугин — русская фамилия. Известные носители:

 Слугин, Владимир Степанович (1933 — 2007) — заслуженный ветеринарный врач РСФСР, доктор ветеринарных наук, профессор. 

 Слугина, Вера Васильевна (род. 1985) — российская боксёрша.